Никола́й Ива́нович Григо́рьев:
 Григорьев, Николай Иванович (1893—после 1956) — советский военачальник.
 Григорьев, Николай Иванович (1922—1944) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.
 Григорьев, Николай Иванович (1925—2004) — советский геолог, Герой Социалистического Труда.